Панджики́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Панджикидзе, Гурам Иванович (1933—1997) — грузинский писатель-фантаст, председатель Союза писателей Грузии (1992—1997).
 Панджикидзе, Майя Гурамовна (род. 1960) — грузинский государственный деятель, министр иностранных дел Грузии (2012—2014).